Worcester (Verenigd Koninkrijk)
 Worcester (Massachusetts)
 Worcester (West-Kaap)
 Worcestersaus
 Worcester (wijndistrict)